Белло́на — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, хотя имел 54 орудия. Заложен 21 ноября 1829 года на Охтенской верфи. Строитель В. Ф. Стоке. Спущен на воду 16 мая 1830 года, вошёл в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 54 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
 В 1830—1834 находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 В 1835 в составе отряда изучал подходы к портам и места якорных стоянок Балтийского моря.
 В 1836 в составе отряда контр-адмирала Ф. П. Литке находился в плавании в Балтийском море для практики генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича.
 В 1837 году переоборудован в магазин.

Командиры 

 А. Н. Колюбакин (1830—1831);
 граф Л. Л. Гейден (1832—1834);
 С. И. Мофет (1835—1836).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.
 Гейден, Логин Логинович

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи